A 2012-es Kobalt Tools 400 volt a 2012-es Sprint Cup Series harmadik futama, melyet március 11-én rendeztek meg az 1,5 mérföld hosszúságú Las Vegas Motor Speedwayen Nevadában.

Eredmények

Időmérő

Verseny végeredménye

Bajnokság állása a verseny után
Versenyzők bajnokságának állása

Gyártók bajnokságának állása

Források

Kobalttools400